Eurídice (ópera) puede hacer referencia a:

 Eurídice (Peri) (1600), ópera de Jacopo Peri;
 Eurídice (Caccini) (1602), ópera de Giulio Caccini.